Пролетарий — представитель пролетариата; также может означать:
 «Пролетарий» — советский буксир, затонувший в 1942 году в результате атаки немецких торпедных катеров в районе станицы Благовещенская.
 «Пролетарий» — советский футбольный клуб из Москвы.
 «Пролетарий» — футбольный клуб (одноимённой фабрики технических картонов) из города Сураж Брянской области.
 «Пролетарий» — стадион в Пекине.

Топоним

Белоруссия 
 Пролетарий — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Пролетарий — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Пролетарий — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Пролетарий — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Пролетарий — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пролетарий — посёлок в Абинском районе Краснодарского края.
 Пролетарий — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 Пролетарий — посёлок городского типа в Новгородском районе Новгородской области.
 Пролетарий — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Пролетарий — посёлок в Ядринском районе Чувашии.

Украина 
 Пролетарий — до 2016 г. название села Степовое в Лохвицком районе Полтавской области.
 Пролетарий — до 2016 г. название села Таврийское в Верхнерогачикском районе Херсонской области.

В словаре Даля 
 Пролетарий — бобыль, бездомок или безземельный, бесприютный, захребетник; пролетариат м. пролетарство ср. состояние, быт и сословие пролетариев; бобыльство, бездомничество, безземелье, захребетничество (устаревшие значения).

См. также 
 Красный пролетарий